Nacken bezeichnet

 den hinteren Teil des Halses, siehe Nacken
 ein Teilstück des Schweinefleischs, siehe Schweinekamm
 ein Teilstück des Rindfleischs, siehe Rinderhals
 eine Hofschaft in Solingen, siehe Nacken (Solingen)
 ein 188 Meter hoher Hügel in Herdecke, siehe Nacken (Herdecke)
 eine 227 Meter hohe Basaltkuppe bei Gudensberg, siehe Nacken (Gudensberg)

Nacken ist der Familienname folgender Personen: 
 Amalie Nacken (1855–1940), deutsche Philanthropin
 Angela Nacken (* 1926), deutsche Journalistin
 Carl Nacken (1894–1962), deutscher Lehrer und Landrat sowie Direktor der Landesversicherungsanstalt Westfalen
 Franz-Josef Nacken (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Gisela Nacken (* 1957), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Johanna Nacken (1896–1963), deutsche Sozialpädagogin und Werklehrerin
 Josef Nacken (1860–1922), deutscher Politiker (Zentrum)
 Kurt Nacken (1908–1964), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Richard Nacken (1884–1971), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Nacke